Лука Франческони (; род. , ) — итальянский композитор.

Биография 
Его отец был художником, а мать рекламодательницей. Изучал фортепиано в Миланской консерватории имени Джузеппе Верди. В 1981—1984 работал помощником у Лучано Берио.
В 1990 году удостоен Кранихштайнской музыкальной премии. В 1994 году получил поощрительный грант одной из наиболее престижных мировых наград в области академической музыки — Премии Эрнста фон Сименса.

Работы 
 Passacaglia (1982)
 Viaggiatore insonne (1983)
 Etymo (1994)

Примечания

Ссылки 
 Биография

Композиторы Италии
Композиторы XX века
Академические музыканты Италии